Wolfgang Sandner ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Sandner (Musikkritiker) (* 1942), deutscher Musikwissenschaftler und Musikkritiker
 Wolfgang Sandner (Physiker) (1949–2015), deutscher Physiker